Schdanki () ist ein Ortsname in Russland und in Weißrussland:
 Schdanki (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland
 Schdanki (Brest), Dorf in der Breszkaja Woblasz, Weißrussland